Дрого́бицький ко́ледж стати́стики — державний вищий навчальний заклад України. На ринку освітніх послуг коледж працює з 1946 року.

Дрогобицький коледж статистики входить до складу Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, акредитований та ліцензований МОН України.

Коледж готує фахівців з напряму «Економіка і підприємництво»

Посилання 
 Старий сайт закладу
 Новий сайт закладу 

Коледжі України
Заклади вищої освіти Дрогобича